Rückschlag bezeichnet
 die verstärkte Rückkehr einer Krankheit nach medizinischer Behandlung, siehe Rückschlag (Medizin) 
 das Zurückschlagen des Balls bei einem Rückschlagspiel
 eine deutsche Exklave, siehe Rückschlag (Monschau)
 in Verbindung mit einer Motorsäge den Rückschlageffekt
 veraltet das Auftreten von evolutionär überholten anatomischen Merkmalen, siehe Atavismus

Siehe auch: 

Rückfall
Rückstoß
Zurückschlagen